

Geografia

Austria 
 Mühlheim am Inn – comune nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria)

Germania 
 Mühlheim – ex comune ora frazione di Mörnsheim, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Mühlheim am Main – città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Mühlheim an der Donau – città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Mühlheim an der Eis – ex comune ora frazione di Obrigheim, comune nel circondario di Bad Dürkheim (Renania-Palatinato)

Pagine correlate
 Mülheim – pagina di disambiguazione
 Müllheim – pagina di disambiguazione